Ernst Herzig ist der Name folgender Personen:

* Ernst Herzig, Pseudonym Ernie Hearting (1914–1992), Schweizer Schriftsteller
 Ernst Herzig (Politiker) (* 1943), österreichischer Politiker